Biskupstwo – urząd kościelny sprawowany przez biskupa
 Biskupstwo – diecezja, biskupstwo rezydencjalne czyli terytorium, na którym biskup wykonuje swą władzę
 Biskupstwo – biskupstwo misyjne
 Biskupstwo – biskupstwo tytularne